Литви́новка — село в Белокалитвинском районе Ростовской области, бывший центр Литвиновского района Каменской области.

В настоящее время является административным центром Литвиновского сельского поселения.

География 
Село расположено на реке Калитва в 35 км к северу от железнодорожной станции Белая Калитва (линия «Волгоград—Лихая» Северо-Кавказской железной дороги).

История 
Во время Великой Отечественной село было оккупировано 10 июля 1942 года.

Население

Известные люди 
 Денисова, Раиса Никифоровна — Герой Социалистического Труда.
Кравцов Михаил Фёдорович - Заслуженный учитель РФ.
Блинова Лукерия Григорьевна - заслуженный учитель РФ.
Андреева Мария Ивановна - заслуженный учитель РФ.

Экономика 
В Литвиновке на 1953 год имелись: маслодельный завод, инкубаторно-птицеводческая станция, средняя школа, дом культуры, библиотека.

В настоящее время село испытывает проблемы с водоснабжением, вода в колодцах уходит всё ниже.

Достопримечательности 
Территория Ростовской области была заселена еще в эпоху неолита. Люди, живущие на древних стоянках и поселениях у рек, занимались в основном собирательством и рыболовством. Степь для скотоводов всех времён была бескрайним пастбищем для домашнего рогатого скота. От тех времен осталось множество курганов с захоронениями  жителей этих мест. Курганы и курганные группы находятся на государственной охране.

Поблизости от территории хутора Литвиновка Белокалитвинского района расположено несколько достопримечательностей – памятников археологии. Они охраняются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Областным законом от 22.10.2004 N 178-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области", Постановлением Главы администрации РО от 21.02.97 N 51 о принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Ростовской области и мерах по их охране и др. 

 Курган «Дубовый I», расположен в четырёх километрах на северо-запад от хутора Литвиновки;
 Курган «Лесной I», расположен в шести километрах на северо-запад от хутора Литвиновки;
 Курган «Литвиновский», расположен на восточной окраине хутора Литвиновки.

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы: Литвиновка Село

Населённые пункты Белокалитвинского района